3263 Bligh – asteroide della fascia principale
 William Bligh – ufficiale britannico, noto per essere stato al comando della HMS Bounty durante il celebre ammutinamento.